Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis zum 3. März 2012 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten. In der Woche davor fand das gleichnamige Turnier der WTA Tour 2012 statt.

Im Einzel trat Novak Đoković, der das Turnier von 2009 bis 2011 dreimal in Folge gewonnen hatte, zur Titelverteidigung an. Seine Siegesserie endete im Halbfinale gegen Andy Murray; dies war zugleich seine erste Niederlage im Jahr 2012. Murray traf im Finale auf Roger Federer, der ohne Satzverlust zum siebten Mal in seiner Karriere das Finale bei diesem Turnier erreichte. Dort setzte er sich in zwei Sätzen gegen Murray durch und gewann nach 2003, 2004, 2005 und 2007 seinen fünften Dubai-Titel. Dies war der 72. Titel seiner Karriere und der zweite im Jahr 2012.

Im Doppel waren Serhij Stachowskyj und Michail Juschny die Titelverteidiger, sie spielten jedoch in diesem Jahr mit jeweils neuen Partnern und schieden in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale gewannen Mahesh Bhupathi und Rohan Bopanna in drei Sätzen gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel; für Bhupathi war es der 50. Titel seiner Karriere, für Bopanna der fünfte. Bhupathi hatte das Turnier von Dubai in den Jahren 1998, 2004 und 2008 schon mit anderen Partnern gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 26. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Dubai

ca:Dubai Duty Free Tennis Championships 2012
en:2012 Dubai Tennis Championships
sr:Тениско првенство Дубаија 2012.